Mercato Ortofrutticolo (M.O.F.) bezeichnet einen Obst- und Gemüsemarkt in Italien.
 Mercato Ortofrutticolo in Bergamo
 Mercato Ortofrutticolo in Camaiore
 Mercato Ortofrutticolo in Cesena
 Mercato Ortofrutticolo in Comiso
 Ex Mercato Ortofrutticolo in Ferrara
 Mercato Ortofrutticolo in Genua
 Mercato Ortofrutticolo der SoGeMi in Mailand
 Mercato Ortofrutticolo in Modena
 Mercato Ortofrutticolo in Novara
 Mercato Ortofrutticolo in Novoli
 Mrcato Ortofrutticolo in Palermo
 Mercato Ortofruttioclo in Pescara
 Mercato Ortofrutticolo der CAAR in Rimini
 Mercato Ortofrutticolo der Veneto Agricultura in Sedico
 Mercato Ortofrutticolo in Treviso
 Mercato Ortofrutticolo der CAAT in Turin
 Mercato Ortofrutticolo in Verona
 Mercato Ortofrutticolo in Viareggio
 Mercato Ortofrutticolo in Vicenza